Колашинска афера (1858)
 Колашинска афера (1901)
 Колашински процес (1909)